Wobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Gleisner Wobbe (* 1936), chilenischer Priester und Weihbischof in La Serena
 Michael Wobbe (* 1972), ehemaliger V-Mann des Verfassungsschutzes
 Otto Wobbe (1868–1945), niederdeutscher Autor
 Rudolf Wobbe (1926–1992), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Theresa Wobbe (* 1952), deutsche Soziologin
 Werner Wobbe (1948–2016), deutscher EU-Beamter

Weitere Bedeutung
 Wobbeindex, Kennzahl zur Charakterisierung der Qualität von Brenngasen